XVIII чемпионат России по гандболу среди женских команд суперлиги проходил с 12 сентября 2009 года по 7 мая 2010 года. В чемпионате приняли участие 9 команд.

Участники чемпионата 
 «Динамо» (Волгоград) 
 «Звезда» (Звенигород) 
 «Лада» (Тольятти)
 «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)
 «Кубань» (Краснодар)
 «Луч» (Москва)
 АГУ-Адыиф (Майкоп)
 «Университет» (Ижевск)
 «Астраханочка» (Астрахань)

Предварительный этап 
  И — игр, В — выигрышей, Н — ничьих, П — поражений, ±М — разница мячей, О — очков

 Финальный этап 

 За 1—6-е места 
  ПО — очков, набранных на предварительном этапе, И — игр, В — выигрышей, Н — ничьих, П — поражений, ±М — разница мячей, О — очков

«Финал четырёх» в Волгограде

За 7—9-е места 
1-й и 2-й туры в Ижевске, 3-й и 4-й туры в Майкопе.

 '' ПО — очков, набранных на предварительном этапе, И — игр, В — выигрышей, Н — ничьих, П — поражений, ±М — разница мячей, О — очков

«Астраханочка» заняла последнее место, но решением Союза гандболистов России была оставлена в суперлиге.

Призёры чемпионата

Итоговое положение команд

Ссылка 

Чемпионаты России по гандболу
2009 год в гандболе
2010 год в гандболе
Чемпионаты России в 2010 году
Чемпионаты России в 2009 году